

События 
 Православные делегаты собора соглашаются с католиками по всем принципиальным вопросам. Летом 1439 года (5 июля) во Флоренции была подписана уния об объединении католической и православной церквей под властью Папы Римского.
 Уния вызвала раскол и смуту в Византии. От имени российской церкви унию подписал митрополит Исидор (грек по рождению), за что и был посажен великим князем Московским Василием II в тюрьму по решению церковного суда.
 Десятидневная осада Москвы татарским ханом Улу-Мухаммедом.
 16 июля в Англии на государственном уровне были запрещены поцелуи (Чумной запрет). Причина этого указа проста: в те времена был разгул чумы.
 Поход на юго-западные рейнские земли Германии французских отрядов под командованием дофина Людовика, сына Карла VII. Изгнание арманьяков из Эльзаса и Зунгдау крестьянскими отрядами под знаменем «Башмака».
 На просторах Священной Римской империи, раздираемой междоусобными войнами местных князей, появилось сочинение на политическую тему «Реформация императора Сигизмунда». Оно призывало к централизации власти, подчинению князей общегосударственным законам, прекращению войн и национализации монополий. Также в произведении особо подчёркивалась роль «простых людей», крестьян. «Реформация» стала широко известна и обрела большую популярность, вследствие невыносимой жизни крестьянства и горожан.
 В Страсбурге окончено строительство собора Нотр-Дам, строительство которого началось ещё в 1176 году. Последнюю башню завершили под руководством зодчего из Кёльна Иоганнеса Хюльца. Ажурный шпиль на высоте 142 метра увенчан двойным крестом.
 Основана коммуна Лемпала. Сейчас это часть рыночной области Пирканмаа, активно развивающая предпринимательство, место туристического отдыха.
 1439—1440 — Присоединение к Швейцарскому союзу Давоса и Тессина.
 Построен Макариево-Унженский монастырь, один из великих символов православной культуры, вокруг которого со временем вырос город Макарьев.
 Митрополит Всея Руси Алексий канонизирован Русской православной церковью.
 В Пекине, в 18 километрах от площади Тяньаньмэнь, воздвигнут храм Фахайсы, знаменитый древней настенной росписью.
 Сёгунам удаётся ликвидировать самостоятельность наместничества Канто, правители которого являлись представителями другой ветви дома Асикага.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1439 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1439 году
 27 октября — Альбрехт II , король Германии с 1438 года (род. 1397)

См. также